Коњиц може да се односи на:
 Коњиц је град и седиште истоимене општине на крајњем северу планинске Херцеговине, у централном делу Босне и Херцеговине.
 Коњиц је насеље у општини Осечина у Колубарском округу.